Huawei Y7 Prime 2018 — смартфон Huawei серії «Y», який був анонсований 27 березня 2018 року одночасно із Huawei P20 та Huawei P20 Pro.

В інших країнах дана модель продається під назвою Huawei Nova 2 lite. Анонсовано як бюджетний варіант зі стартовою ціною 250 доларів, теперішня середня ціна 4799 грн.

Зовнішній вигляд 
Випускається в 3 кольорах: чорний, синій, золотий. Задня пластикова панель у чорному та золотому кольорі має матову поверхню, тоді як в моделі синього кольору вона виконана із переливчастим глянцевим ефектом.

Корпус Huawei Y7 Prime 2018 виконаний з пластику. Смартфон отримав 5,99-дюймовий екран зі захисним склом 2.5D та захисною плівкою на екрані.

Апаратне забезпечення 
Процесор Qualcomm Snapdragon 430, 8-ядерний ARM Cortex-A53 із тактовою частотою до 1,4 ГГц. Графічний прискорювач Adreno 505. Вбудований модем LTE Cat 4 зі швидкістю до 150 Мбіт/с.

Оперативна пам'ять складає 3 ГБ, обсяг флеш накопичувача — 32 ГБ.

Екран — 5.99 дюймів IPS із роздільною здатністю 1440x720 пікселів. Вага 155 грамів. Співвідношення сторін 18 на 9. Акумулятор незнімний 3000 мА/г.

Смартфон має подвійну основну камеру із модулями 13 Мп і 2 Мп із фазовим автофокусом, світлодіодною підсвіткою та функцією «ефект боке». Фронтальна камера 8 Мп.

Програмне забезпечення 
Huawei Y7 Prime 2018 працює на операційній системі Android 8.0 (Oreo+EMUI 8.0). Підтримує розблокування за допомогою розпізнавання обличчя та має сенсор відбитків пальців.

Підтримує стандарти зв'язку: FDD-LTE / WCDMA / GSM.

Бездротові інтерфейси:​ Bluetooth, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot Spot.

Формати аудіо: AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+.

Формати відео: H.263, H.264, MPEG-4.

Примітки 

Y7 Prime 2018
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2018 році
Мобільні телефони з кількома тиловими камерами
Смартфони, зняті з виробництва